Numerose pievi sono dedicate a San Giovanni:
La pieve di San Giovanni a Campiglia Marittima
La pieve di San Giovanni in Campo a Campo nell'Elba
La pieve di San Giovanni Decollato) a Firenzuola
La pieve di San Giovanni ad Arliano a Lucca
La pieve di San Giovanni, vecchio nome della pieve dei Santi Filippo e Giacomo di Montalcino
La pieve di San Giovanni in Valdibure, nei dintorni di Pistoia
La pieve di San Giovanni al Bagnolo, nei dintorni di Roccastrada
La pieve di San Giovanni in Sugana a San Casciano in Val di Pesa
La pieve di San Giovanni ad Alma, nei dintorni di Scarlino

Pagine correlate
Chiesa di San Giovanni
Pieve di San Giovanni Battista
Pieve di San Giovanni Evangelista